Сезон 1929 – 30 на Примера дивисион започва на 1 декември 1929 и завършва на 30 март 1930. Общо 10 клуба участват в шампионата.

Отбори

Класиране

Резултати

Трофей Пичичи 

Примера дивисион